Стойменов (, ) — болгарская фамилия. Известные носители:

 Стойменов, Борис (род. 1940) — македонский государственный деятель.
 Стойменов, Георгий (род. 1952) — болгарский боксёр.
 Стойменов, Пётр (род. 1960) — болгарский боксёр.